Plusieurs iles portent ce nom :
 l'Île de Capraia en mer Tyrrhénienne
 l'île de Capraia en mer Adriatique
 Capraia Isola, commune de la province de Livourne dans la région Toscane en Italie
 Capraia e Limite, commune italienne de la ville métropolitaine de Florence dans la région Toscane en Italie